Jawornik peut désigner en Pologne :

 Jawornik, village du powiat de Sanok, dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Jawornik, village du powiat de Strzyżów, dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Jawornik, village du powiat de Myślenice dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Jawornik, rivière de Pologne, affluent de la Nysa Szalona